Пританія — місце, в якому збирались притани в Стародавніх Афінах.
 Пританія — термін, на який із числа п'ятисот членів Буле, булевтів, обирались 50 пританів із однієї філи для виконання обов'язків та керівництва поточними справами.

Див. також 
 Притан
 Буле